Die 2. Liga 1956 war die achte Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Gespielt wurde von März bis November 1956.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die ersten zwei Teams stiegen in die 1. Liga auf. Absteiger gab es keine, da der polnische Verband für die folgende Spielzeit eine Erhöhung auf 24 Vereine beschlossen hatte.

Vereine

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabellen auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1956
Fußballsaison 1956